Село
 Табаки - село у Болградському районі Одеської області.

Інше
 Табаки — пункт пропуску на кордоні з Молдовою